Scleronema kan syfta på:

 Scleronema (djur) –  ett släkte av fiskar
 Scleronema (växter) – ett släkte av växter